Hanzi bezeichnet:
 Hànzì, Chinesische Schrift ()
 Hánzǐ, Meister Han (), chinesischer Philosoph und dessen Buch; siehe Han Fei 

Siehe auch:
 Hänzi